Saelices kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Saelices (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Saelices el Chico (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Saelices (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar